Deux généraux de la Révolution française s'appelaient Pierre Morand du Puch ; ils étaient frères. Voir :
 Pierre Morand du Puch aîné (1739-1819), un général de division de la Révolution française ;
 Pierre Morand du Puch cadet (1742-1822), un général français de la Révolution et de l’Empire.